Hellot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Hellot (1685–1766), französischer Chemiker
 Roger Hellot, französischer Autorennfahrer